Aržan (perz. ارژن) se može odnositi na:
 Aržan (jezero), jezero na jugozapadu Irana
 Aržan (naselje), naselje uz istoimeno jezero
 Kuh-e Aržan, planina na jugozapadu Irana
 Aržan (kurgan), skitsko arheološko nalazište u Rusiji
 Taris-Aržan, naselje u Rusiji
 Aržan (Kazahstan), naselje u Kazahstanu
 Aržano, hrvatsko naselje u Splitsko-dalmatinskoj županiji